Lo Estádio Marcolino de Castro è uno stadio di calcio situato a Santa Maria da Feira, in Portogallo. Fu inaugurato il 16 settembre 1962 con la partita tra  e .

Collegamenti esterni 
 

Marcolino
C.D. Feirense